Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet 1996 – dwunaste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Afryce. Odbył się w dniach 16–29 października 1996 roku. Tytułu zdobytego w 1994 roku broniła reprezentacja Angoli.

Drugi tytuł w historii wywalczyła reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej i wraz z pozostałymi medalistami zakwalifikowała się na MŚ 1997.

Uczestnicy 
 Grupa A
 
 
 
 Grupa B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza zasadnicza

Mecze o miejsca 5–7

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
1996 w piłce ręcznej
1996 w Afryce